

События 
 Шамаш-мудаммик занял царский трон Вавилона.
 8 января — полное солнечное затмение. Наблюдалось в районе Охотского моря на территории Японии и современного Дальнего Востока России.
 2 июля — кольцеобразное солнечное затмение. Могло наблюдаться только в южной части Индийского океана.
 27 декабря — кольцеобразное солнечное затмение. Наблюдалось в центральной Африке и центральной Атлантике, частичное затмение наблюдалось в северо-восточной части Южной Америки.

Скончались 
 Мар-бити-аххе-иддин — царь VIII Вавилонской династии

См. также

Примечания